Rémilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Rémilly (Moselle) im Département Moselle
Rémilly (Nièvre) im Département Nièvre

mit Namenszusatz:
Remilly-Aillicourt im Département Ardennes
Remilly-en-Montagne im Département Côte-d'Or
Remilly-les-Pothées im Département Ardennes
Remilly-sur-Lozon im Département Manche
Remilly-sur-Tille im Département Côte-d'Or
Remilly-Wirquin im Département Pas-de-Calais